21 utworów na 21-lecie – szósty oficjalny album zespołu KSU wydany w 1999 roku. W 2009 doczekał się reedycji nakładem Mystic.

Lista utworów

Muzycy 

 Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk – gitara, wokal
 Zygmunt „Zyga” Waśko – gitara
 Paweł „Kojak” Gawlik – gitara basowa
 Leszek „Dziaro” Dziarek – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy KSU
Albumy Mystic Production
Albumy muzyczne wydane w roku 1999